Зідуріле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мозечень.
 Зідуріле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Одобешть.